Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1970 — тридцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 20 ноября по 21 декабря в Бельцах.

Порядок проведения: 2 полуфинала (Минск и Тарту), по 2 призёра из каждого полуфинала допускались в финал, в котором участвовали также призёры чемпионатов РСФСР и Москвы (по 3), УССР и Грузинской ССР (по 2), Ленинграда (1); по итогам 29-го чемпионата страны были допущены Т. Затуловская и как участница матча на первенство мира А. Кушнир; по кандидатскому списку — Н. Алёхина, Л. Зайцева и Т. Лемачко. В финале — 20 участниц. Борьба за звание чемпионки велась в основном между Кушнир и М. Раннику, которые разделили 1—2-е места — по 14 очков. 3-е место заняла Н. Коноплёва — 11½ очков. 

Дополнительный матч за звание чемпионки страны не выявил победительницу — 3 : 3 (+2 −2 =2). Выиграв 1-ю дополнительную партию, чемпионкой страны стала Кушнир.

Примечательные партии 
М. Раннику — А. Кушнир:
1. e4 Кf6 2. e5 Кd5 3. c4 Кb6 4. d4 d6 5. f4 Сf5 6. Кc3 dxe5 7. fxe5 e6 8. Кc3 Сg4 9. c5 Кd5 10. Сe2 Сe7 11. 0-0 Кxc3? 12. bxc3 0-0 13. Сd3! b6 14. Сe4 c6 15. h3 Сxf3 16. Лxf3 bxc5 17. Сe3! cxd4 18. cxd4 Кd7 19. Фd3 f5 20. exf6 Кxf6 21. Сxc6 Лc8 22. Сa4! Кd5 23. Лxf8+ Сxf8 24. Сd2 g6 25. Лe1 Фd6 26. Фe4 Сg7 27. Сb3 Кc7 28. Крh1 Лf8 29. d5! Кxd5 30. Фxe6+ Фxe6 31. Лx6 Лd8 32. Сg5 Лd7 33. Лe7 Лxe7 34. Сxe7 Крf7 35. Сc5 Крe6 36. Сxa7 Крd6 37. g3 Кc3 38. Крg2 h6 39. Сc3 Кb5 40. a4 Кd4 41. Сf7 g5 42. a5 Крc7 43. Сd5 Сf6 44. g4 Крb8 45. Сd2 Кe2 46. Крf3 Кg1+ 47. Крe4 Кxh3 48. Сc3 Кf4 49. Сc4 Кg6 50. Крf5 Кe5 51. Сd5, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1971 года.
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 48, 1970 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1970 год в шахматах
Спорт в Бельцах
Чемпионаты СССР в 1970 году
Ноябрь 1970 года
Декабрь 1970 года
1970 год в Молдавии